Josip Mišić (1994-), footballeur international croate ;
 Slobodan Misic-Brenda (1942-), joueur de handball, entraîneur de handball et écrivain serbo-québécois ;
 Živojin Mišić (1855-1921), militaire serbe.
Homonymie de patronyme serbe